Мейзи Уилямс може да се отнася за:
 Мейзи Уилямс () (р. 1997), английска актриса;
 Мейзи Уилямс () (р. 1951), британска певица, член на групата Бони Ем